Ben Yedder peut désigner :
 Néziha Ben Yedder (?), femme politique tunisienne ;
 Wissam Ben Yedder (1990-), footballeur franco-tunisien.